Чигвинцев — фамилия. Известные носители:
 Чигвинцев, Николай Иванович (Моисей Уфимский; 1913—1982) — архимандрит Русской православной церкви.
 Чигвинцев, Юрий Константинович (род. 1938) — российский дипломат.

См. также 
 Чигвинцево — деревня в Красноуфимском округе Свердловской области, названная в честь сотника красноуфимских казаков Матвея Дмитриевича Чигвинцева (1738—1774), воевавшего на стороне повстанцев в крестьянской войне под предводительством Емельяна Пугачёва.